Gebersbach kann stehen für:
 Gebersbach (Waldheim), Ortsteil der Stadt Waldheim im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

 Gebersbach (Brühlbach), rechter Zufluss des Brühlbachs (zur Steinach, zur Waldach) bei der Salzstetter Mühle, Ortsteil Salzstetten, Gemeinde Waldachtal, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Gebersbach (Zopte), linker Zufluss der Zopte (zur Loquitz) in Gräfenthal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Siehe auch:
 Gerberbach
 Gerbersbach